Jazvenik est un toponyme qui peut désigner :
 Jazvenik, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Bugojno, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Jazvenik, un village de Croatie situé dans la municipalité de Sisak, comitat de Sisak-Moslavina.